Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 1969 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 1969. Tytuł zdobył Ole Olsen.

Finał

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu

 
1969
1969 w sporcie żużlowym
1969 w Danii